Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 870 dans le monde.

 Route 870 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 870 en Finlande